DIJ est un code qui peut signifier :
 .

DIJ est un sigle qui peut signifier :
 Death in June, un groupe britannique de dark folk et de musique expérimentale.
Code